Wereldkampioenschap dammen 1936 (match1) in januari tussen Raichenbach en Vos.
 Wereldkampioenschap dammen 1936 (match2) in maart en april tussen Raichenbach en Vaessen.